Het seizoen 1959/60 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 6 september 1959 en eindigde op 15 mei 1960. KFC Turnhout won in Derde Klasse A, UR Namur won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 R. Crossing FC Ganshoren wijzigde zijn naam in R. Crossing Club Molenbeek

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Renaisien (rechtstreeks)
 K. Boom FC (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Crossing FC Ganshoren (kampioen 4A)
 US du Centre (kampioen 4B)
 UBS Auvelais (kampioen 4C)
 K. Hasseltse VV (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KFC Turnhout (kampioen 3A)
 UR Namur (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 SK Beveren-Waas (rechtstreeks uit 3A)
 RCS de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3A)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 RAEC Mons (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KFC Turnhout en UR Namur, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden. Aangezien beide teams wonnen met 3-2, werd er een derde wedstrijd gespeeld.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3